Juicio Final o El Juicio Final se puede referir a:

Juicio Final, denominación usada por varias religiones para señalar el fin del mundo;

Pintura 
El Juicio Final, cuadro de Fra Angelico
El día del Juicio Final, episodio de Dr. Who;
Políptico del juicio final, de Rogier van der Weyden;
El Juicio Final, tríptico de Hans Memling;
Tríptico del Juicio Final o Tríptico del Juicio de Viena, de El Bosco;
El Juicio Final, tríptico de Lucas van Leyden;
El Juicio Final, fresco de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina;
Una visión del Juicio Final, una pintura de William Blake;

Otros 
El Juicio Final, cortometraje de Gustavo Fuertes de 1992;
El juicio final,  álbum del cantante Héctor Delgado;
Terminator 2: el juicio final, una película de acción y ciencia ficción secuela de The Terminator.